El término perro puede referirse a:

Animales 
 Perro, Canis lupus familiaris, mamífero doméstico de la familia de los cánidos.
 Perro Paco, perro objeto del costumbrismo madrileño del último cuarto del siglo XIX.
 Perro de la pradera, roedor del género Cynomys.
 Animales espirituales en algunas religiones.

Pintura y escultura 
 Perro semihundido, una de las pinturas negras de Francisco de Goya.
 Perros jugando al póquer, serie de pinturas realizadas por Cassius Marcellus Coolidge.
 Perros y útiles de caza, óleo de Francisco de Goya.

Astrología 
 Perro (astrología), signo astrológico chino.

Películas 
 Bombón:El perro, Argentina y España, 2004
 Perro callejero (película), México, 1980
 Perro come perro, Colombia, 2008
 Perros de paja (película), EE. UU.-Reino Unido, 1971
 Amores perros, México, 2000
 El perro, España, 1977

Música 
 Perro Records, sello discográfico de Barcelona.
 Perros, perros y perros, disco de Los Caballeros de la Quema.

Deporte 
 Perro Aguayo, luchador mexicano en los años 70 y 80.
 Los Perros del Mal, lucha libre mexicana.
 Enrique Bermúdez de la Serna, comentarista deportivo apodado "El Perro Bermúdez"

Además 
 Perro caliente, comida.
 Perro amor, .
 Perros de paja, .